Tenisowy turniej WTA Forest Hills Women’s Open Tennis Classic 2004 odbył się w dniach 24 – 28 sierpnia w części nowojorskiej dzielnicy Queens zwanej Forest Hills na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 65 882 tysięcy dolarów.

W turnieju nie rozgrywano eliminacji, ani turnieju deblowego.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2004 w tenisie ziemnym
2004